

Geografia 

Italia
 Arcade – comune della provincia di Treviso
Stati Uniti d'America
Arcade – città della Contea di Jackson, Georgia
Arcade – città della Contea di Wyoming, New York

Musica 
 Arcade – gruppo musicale hair metal statunitense
 Arcade – album di John Abercrombie del 1978
 Arcade – album degli Arcade del 1993
 Arcade – singolo di Duncan Laurence del 2019

Sigle
 A.R.C.A.D.E. (Absolute Radiometer for Cosmology, Astrophysics, and Diffuse Emission) – programma della N.A.S.A.

Altro 
 Arcade – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Arcade – personaggio della mitologia greca, figlio di Zeus e della ninfa Callisto; eponimo dell'Arcadia
 Arcade o Videogioco arcade – tipologia di videogioco